Strmec je ime več naselij:

 v Sloveniji
Strmec, Občina Idrija
 Strmec, Občina Litija
 Strmec, Občina Luče
 Strmec, Občina Velike Lašče
 Strmec na Predelu, Občina Bovec
 Strmec nad Dobrno, Občina Dobrna
 Strmec pri Destrniku, Občina Destrnik
 Strmec pri Leskovcu, Občina Videm
 Strmec pri Ormožu, Občina Ormož
 Strmec pri Polenšaku, Občina Dornava
 Strmec pri Sv. Florijanu, Občina Rogaška Slatina

 v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Strmec, nad Ziljo, nem. Krainberg, tržna občina Podklošter, pošta Rikarja vas
 Strmec, nad Vrbo, nem. Sternberg, tržna občina Vrba ob Vrbskem jezeru
 Mali Strmec, pri Vrbi, nem. Kleinsternberg, tržna občina Vrba ob Vrbskem jezeru

 na Hrvaškem 
 Strmec Bukevski (Hrvaška)
 Strmec Humski (Hrvaška)
 Strmec Podravski (Hrvaška)
 Strmec Remetinečki (Hrvaška)
 Strmec Stubički (Hrvaška)
 Strmec Sutlanski (Hrvaška)
 Strmec, Preseka (Hrvaška)
 Strmec, Sveta Nedjelja (Hrvaška)
 Strmec, Zagreb (Hrvaška)
 Strmec, Veliko Trgovišće (Hrvaška)

Drugo 

 pragozd Strmec (gozd)
 ulično ime Strmec (Ljubljana)
 Strmec (prelaz) (863 mnm) na cesti Črni Vrh - Col
vrh Stmec v Polhograjskem hribovju (829 mnm)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem